Thomas Graham	
 Thomas Graham (baron Lynedoch)
 Thomas Graham (baron Graham of Edmonton)